Ојл Сити има више значења:
 Ојл Сити (Пенсилванија)
 Ојл Сити (Луизијана)